Флавий Йохан Винкомал () е политик на Източната Римска империя през 5 век.

През 451 и 452 г. той е magister officiorum на Изтока. През 453 г. той е консул заедно с Опилион на Запад.

Източници 

 Jones, Arnold Hugh Martin, John Robert Martindale, John Morris, Ioannes Vincomalus, The Prosopography of the Later Roman Empire, volume 2, Cambridge University Press, 1980, ISBN 0-521-20159-4, pp. 1169 – 1170.

Имперски римски консули